Freden i Wien kan henvise til flere fredstraktater underskrevet i Wien:
 Freden i Wien (1606)
 Freden i Wien (1725)
 Freden i Wien (1731)
 Freden i Wien (1738)
 Freden i Wien (1809)
 Freden i Wien (1815)
 Freden i Wien (1864)
 Freden i Wien (1866)

Se også 
 Wienerkonventionen